Příjmení Maguire nese více osobností:

 Harry Maguire (* 1993) – anglický fotbalista
 Mairead Maguire (* 1944) – irská mírová aktivistka a spoluzakladatelka organizace Community of Peace People
 Stephen Maguire (* 1981) – profesionální hráč snookeru
 Tobey Maguire (* 1975) – americký herec